Osoby o tym nazwisku:
 Adriaan Botha – południowoafrykański lekkoatleta
 Francois Botha – południowoafrykański bokser i kick-boxer
 Leon Botha – południowoafrykański malarz i performer muzyczny
 Louis Botha – południowoafrykański polityk i wojskowy
 Pieter Willem Botha – południowoafrykański polityk
 Pik Botha – południowoafrykański polityk i dyplomata
 Riaan Botha – południowoafrykański lekkoatleta